Un accélérateur est un dispositif qui permet d'accélérer quelque chose.

Accélérateur peut désigner :
 accélérateur, dans un véhicule, la pédale d'accélération qui permet d'en faire augmenter sa vitesse ;
 Accélérateur, en informatique est un processeur spécialisé dans une tâche, la faisant plus efficacement et rapidement que le processeur, et permettant également de l'alléger de cette tâche : DSP, FPGA (routeur, ou autre application), GPGPU, GPU, NPU (ai), NPU (réseau), SIMD, processeur vectoriel, VPU,…
 accélérateur, en réseau, un accélérateur de téléchargement est un programme qui optimise la vitesse des téléchargements (voir Gestionnaire de téléchargement) ;
 accélérateur, en chimie, un produit qui permet d'augmenter la vitesse d'une réaction ;
 Accélérateur de rouille, un traitement de surface permettant d'accélérer la rouille ;
 accélérateur, un adjuvant pour matériaux cimentaires utilisé pour ralentir la réaction d’hydratation du ciment.

Voir aussi 
 Accélérateur de particules, en physique, un appareil qui permet d'accélérer des faisceaux de particules chargées
 Effet accélérateur ou accélérateur d'investissement, en économie, l'effet d'entraînement réciproque entre la croissance de la demande et de celle de l'investissement